C40H56O4 – formula molecolare della capsorubina
C40H56O4 – formula molecolare della neoxantina
C40H56O4 – formula molecolare della violaxantina

Formule molecolari